Каранино — название населённых пунктов в России:

 Каранино — село в Николаевском районе Ульяновской области.
 Каранино — село в Сенгилеевском районе Ульяновской области.